Acht Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen (HMS) Royal George nach mehreren britischen Königen mit dem Namen Georg.

Liste 
 Die erste Royal George war ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1675 als Royal James vom Stapel lief und 1714 umbenannt wurde.
 Die zweite Royal George war ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1673 als Royal Charles vom Stapel lief und 1714 umbenannt wurde.
 Die dritte Royal George war ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1756 vom Stapel lief. Es kam im Siebenjährigen Krieg und im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zum Einsatz und sank 1782, während es im Spithead vor Anker lag, wobei zwischen 800 und 950 Menschen starben.
 Die vierte HMS Royal George war eine Sloop mit 20 Kanonen, die 1776 für den Einsatz auf den kanadischen Seen in Dienst gestellt wurde.
 Die fünfte HMS Royal George war ein Linienschiff erster Klasse mit 100 Kanonen, das 1788 vom Stapel lief und 1822 abgewrackt wurde.
 Die sechste HMS Royal George war eine Sloop mit 20 Kanonen, die 1809 auf den Großen Seen im Krieg von 1812 mit den USA zum Einsatz kam, 1814 in HMS Niagara umbenannt und 1837 verkauft wurde.
 Die siebte HMS Royal George war eine Jacht, die 1817 vom Stapel lief und 1905 abgewrackt wurde.
 Die achte HMS Royal George war ein Linienschiff erster Klasse mit 120 Kanonen, das 1827 vom Stapel lief, 1853 mit Schraubenantrieb ausgerüstet und 1875 verkauft wurde.
 Das Schlachtschiff HMS King George V wurde unter dem Namen HMS Royal George auf Kiel gelegt, aber vor ihrem Stapellauf 1911 umbenannt.

Royal George